Brüseke ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Josef Brüseke (* 1954), deutscher Soziologe und Schriftsteller
 Peter Brüseke (1947–2018), deutscher Politiker
 Robin Brüseke (* 1993), deutscher Fußballspieler